Redemption () — многозначное понятие.

Музыка 
 Redemption — американская прогрессив-метал-группа.
  (2006) — альбом американского рэп-дуэта GRITS.
 Redemption (2008) — альбом Walls of Jericho.
  (2010) — альбом венгерской метал-группы Ektomorf.
 Redemption (2016) — альбом Доун Ричард.
  (2018) — альбом американского рэпера Jay Rock.
  (2018) — альбом блюз-рок-гитариста Джо Бонамассы.
 «Redemption» ― песня британской группы Hurts.

Литература 
 Rédemption (1988) — роман французской писательницы Шанталь Шаваф.
  (1990) — роман британского общественного деятеля Тарика Али.
  (1995) — сиквел романа Trinity (1976) американского писателя Леона Юриса.
  (1999) — роман американского писателя Говарда Фаста.
 Redemption (2006) — работа американского историка Николаса Леманна о Колфакской резне (1873).
  (2019) — роман американского писателя Дэвида Балдаччи.